Nissiakkat bezeichnet:
 Nissiakkat (Insel), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Nissiakkat (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Ammassalik, Grönland